3 МИР Варна (или 3 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Варна.

Парламентарни избори

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Варна, при 52,65 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Варна, при 49,33 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Варна, при 53,78 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Варна, при 50,83 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Варна, при 42,94 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Варна
Област Варна